Annihilation – saga a fumetti pubblicata dalla Marvel Comics.
 Annihilation  – romanzo fantascientifico del 2014 dello scrittore Jeff VanderMeer, pubblicato in Italia con il titolo di "Annientamento".
 Annihilation – film del 2018 diretto da Alex Garland, tratto dall'omonimo romanzo di Jeff VanderMeer, distribuito in Italia con il titolo di "Annientamento".